DPA kan syfta på:

 DPA – ett politiskt parti i Makedonien, se Albanska demokratiska partiet
 DPA – en  brittisk myndighet, se Defence Procurement Agency
 DPA – en ledande tysk nyhetsbyrå, grundad 1949, se Deutsche Presse-Agentur
 DPA – ett tidigare emiratiskt hamnföretag, se Dubai Ports Authority
 DPA – en omega-3-fettsyra, se Dokosapentaensyra

 DPA - Data Protection Agreement

Akronymer